

Astronomia
 Sylvester – cratere lunare
 13658 Sylvester – asteroide della fascia principale

Cinema
 Sylvester – film del 1924 diretto da Lupu Pick
 Sylvester – film del 1985 di Tim Hunter

Geografia
 Italia
 Sylvester – discesa di sci alpino sul Plan de Corones presso Brunico (Provincia autonoma di Bolzano)

 Stati Uniti d'America
 Sylvester – capoluogo della Contea di Worth, Georgia
 Sylvester – città della Contea di Boone, Virginia Occidentale
 Sylvester – città della Contea di Green, Wisconsin

Matematica
 Matrice di Sylvester – matrice quadrata
 Successione di Sylvester – successione di interi
 Teorema di Sylvester – teorema in algebra lineare
 Teorema di Sylvester-Gallai – teorema di geometria euclidea

Onomastica
 Sylvester – forma inglese e svedese del nome proprio di persona italiano maschile Silvestro

Onorificenze
 Medaglia Sylvester – riconoscimento matematico

Persone
 Harold Sylvester – attore statunitense
 James Joseph Sylvester – matematico britannico
 Sylvester – cantante statunitense